Domus Aurea – sito archeologico di Roma, villa urbana di Nerone, comprendente diversi edifici
 Domus Aurea (colle Oppio) – parte della Domus Aurea sita sul Colle Oppio
 Domus Aurea (vestibolo e stagno) – parte pubblica della Domus Aurea
 Domus Aurea – chiesa paleocristiana, scomparsa